Sand Voe steht für:

 Sand Voe (Northmavine), Bucht im Nordwesten der Shetlandinseln
 Sand Voe (Sandsting), Bucht im Südwesten der Shetlandinseln

Siehe auch:
 Sandvoe, Ort in Northmavine, Shetland